Chaoui Hebdo est le premier hebdomadaire régional indépendant gratuit du Maroc. Il a été créé en 2010 par l'équipe rédactionnelle de l'agence « MEDUSE INNOVATION ».
Dans une ère de régionalisation et avec un souci de promouvoir leur région et participer à l’épanouissement de ses habitants, cette jeune équipe a eu l’idée de créer un Hebdomadaire Régional arabophone indépendant Gratuit d’informations générales. 

Publié chaque lundi de la semaine, via un support écrit distribué dans toutes les provinces de la région de la Chaouia-Ouardigha (Settat, Khouribga, Benslimane, et Berrechid). Il est également publié en ligne via le portail chaoui.ma .
Chaoui Press offre un contenu riche et varié, composé d’articles touchant l'actualité de la région de Chaouia-Ouardigha, analyses, chroniques, portraits, reportages principalement dans les domaines de (économie, politique, société, culture, sport, famille...)
Ses principales rubriques sont : 
Affaires Régionales, Un Œil sur Settat, Un Œil sur Berrechid, Un Œil sur Khouribga, Le dossier du numéro, Points de Vue, Femme et Famille, High Tech et divertissement, Points de Vue.

Il est édité en 5000 exemplaires par l'agence « MEDUSE INNOVATION ».

Voir aussi

Articles connexes 
 Presse au Maroc

Chaoui Press
Chaoui Press